Cayo Guilermo est une île cubaine, de la mer des Caraïbes, située au nord de l'île de Cuba. D'une superficie de  à l'ouest de l'île de Cayo Coco à laquelle elle est reliée par un pont.

Cayo Guillermo fait administrativement partie de la province de Ciego de Ávila et est rattachée à la municipalité d'Morón.

Lien interne 
 Liste des îles de Cuba

Notes et références 

Île à Cuba
Île de la mer des Caraïbes
Province de Camagüey